Lista över världsrekord i velodromcykling omfattar officiella UCI-rekord och inofficiella rekord som ej regleras och mäts av Union Cycliste Internationale, UCI.

Damer

Officiella UCI-rekord

Övriga rekord

Herrar

Officiella UCI-rekord

Övriga rekord

Se även
 Lista över olympiska rekord i cykling

Källor

Listor med anknytning till sport
Cykelsport
Cykling
Idrottsrekord